Hu, HU, hu eller .hu kan syfta på:

 hu – språkkoden för ungerska
 Hu (mytisk kejsare) – i kinesisk mytologi kejsare över Nordanhavet
 Hu (Ennead) eller Huh, en av Ennead-gudarna i egyptisk mytologi
 Hu – hur ibland namnet skrivs för evighetens Ogdoad-gud i egyptisk mytologi, se Heh
 Hu (namn) – ett kinesiskt efternamn
 Hu (folk) – den forna kinesiska benämningen på utlänningar
 Wan Hu – enligt en legend den påstått första människan i rymden

Geografi
 Hu, Egypten – en stad i Egypten, som i tiderna var huvudstad för distriktet Seshesh
 Hu, Xi'an – en del av Xi'an eller Shaanxiprovinsen
 Hu – det vallonska namnet på en stad och kommun  i Belgien, se Huy